Îles Salomon peut désigner :
 les Îles Salomon, un État d'Océanie ;
 les îles Salomon, un archipel d'Océanie partagé entre l'État du même nom et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 les îles Salomon, un archipel de l'océan Indien situé dans l'archipel des Chagos.

Voir aussi